Авіакомпанії Польщі — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Польщі.

Існуючі авіакомпанії

Колишні авіакомпанії

Див. також 
 Аеропорти Польщі

Примітки

Посилання 

 Офіційний список зареєстрованих авіакомпаній